EHL est un sigle pouvant désigner :
 École hôtelière de Lausanne ;
 quatre ligues de hockey sur glace
 European Hockey League (en français, le nom actuel est Ligue des champions de hockey sur glace), une compétition annuelle de hockey sur glace entre clubs européens ;
 Euro Hockey League (en français, Ligue européenne de hockey), une compétition annuelle de hockey sur gazon regroupant les meilleurs clubs européens ;
 Eastern Hockey League (en français, Ligue de hockey de l'Est), une ligue amateur puis professionnelle de hockey sur glace qui a existé entre 1933 et 1981 ;
 Emirates Hockey League (en français, Ligue de hockey des émirats), première division émirati.

Ehl peut faire référence à :
 Ehl, localité de la commune de Sand en Alsace ;
 Klaus Ehl (1949-), un athlète allemand.